Le tournoi de tennis de Sicile 1988 s'est déroulé du  au .

Faits marquants 
 Le suédois Mats Wilander remporte son  face à son compatriote Kent Carlsson.
 En double, Carlos Di Laura et Marcelo Filippini remporte le titre face aux argentins Christian Miniussi et Alberto Mancini. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sicile
 Saison 1988 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 1988
ATP 1988
Sport en Italie en 1988
Tennis en septembre 1988
Tennis en octobre 1988